Le ruggieri 140, souvent abrégé en 140 Ru, est un porte greffe hybride de vigne.

Origine 
Le 140 Ru est issu de l'hybridation de Vitis berlandieri et Vitis rupestris. (berlandieri ressegier n° 2 x rupestris du Lot)

Il a été créé en Sicile pour sa résistance à la sécheresse.

Aptitudes

Adaptation au terroir 
Le 140 Ruggieri tolère un taux de calcaire actif de 25 à 30 %. Porte greffe qui résiste bien à la sécheresse. Il est bien adapté aux terres argilo-calcaires maigres ou caillouteuses.

Aptitude au greffage 
Le 140 Ru confère au greffon une grande vigueur et un retard de maturité.

Sources

Références

Articles connexes 
Viticulture

Porte-greffe vigne